Chór Muzyki Dawnej "Canticum Novum" – kameralny chór muzyki dawnej "Canticum Novum" powstał w listopadzie 1988 roku i działa przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie.

Założycielką i Dyrygentką "Canticum Novum" jest Elżbieta Maria Ptak. Celem programowym chóru jest upowszechnianie sakralnych i świeckich zabytków muzycznych a capella – polskich i obcych kompozytorów z czasów najdawniejszych. 

Udział w międzynarodowych konkursach chóralnych przyniósł zespołowi III miejsce w latach 1990 i 1996, II – w 1992 i I – w 1997 roku. W roku 1998 chór otrzymał zaś srebrny dyplom na konkursie w Salò we Włoszech.

Chór działa przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury, a jego siedzibą jest klub "Zaułek" przy ul. Poselskiej 9.

Canticum